Brunn  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Brunn (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern
 Brunn (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Brunn am Gebirge, Marktgemeinde im Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Brunn an der Wild, Gemeinde im Bezirk Horn, Niederösterreich

Ortsteile, Deutschland:
 Brunn (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Brunn (Auerbach/Vogtl.), Ortsteil der Stadt Auerbach/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Brunn (Bayrischzell), historischer Ortsteil von Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Oberbayern
 Brunn (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Brunn (Dingolfing), Ortsteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Brunn (Ehingen), Ortsteil der Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brunn (Emskirchen), Ortsteil der Gemeinde Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim, Bayern
 Brunn (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brunn (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Brunn (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Brunn (Heiligenstadt in Oberfranken), Ortsteil der Marktes Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg, Bayern
 Brunn (Köditz), Ortsteil der Gemeinde Köditz, Landkreis Hof, Bayern
 Brunn (Lauterhofen), Ortsteil der Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Brunn (Mehring), Ortsteil der Gemeinde Mehring, Landkreis Altötting, Bayern
 Brunn (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Brunn (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Brunn (Nortmoor), Ortsteil der Gemeinde Nortmoor, Landkreis Leer, Niedersachsen
 Brunn (Nürnberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Nürnberg, Bayern
 Brunn (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Brunn (Reichenbach), Ortsteil der Stadt Reichenbach im Vogtland, Vogtlandkreis, Sachsen
 Brunn (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Brunn (Schönwald), Ortsteil der Stadt Schönwald, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Brunn (Tirschenreuth), Ortsteil der Stadt Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Brunn (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brunn (Windsbach), Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Brunn (Wusterhausen/Dosse), Ortsteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Brunn (gemeindefreies Gebiet), im Landkreis Nürnberger Land in Bayern

Ortsteile, Österreich:
 Brunn (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft von Deutsch-Griffen, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Brunn (Gemeinde Gitschtal), Ortschaft von Gitschtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Brunn (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft von Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

 Brunn (Gemeinde Arbesbach), Katastralgemeinde von Arbesbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Brunn bei Pitten, Ortschaft von Bad Erlach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Brunn an der Schneebergbahn, Ortschaft von Bad Fischau-Brunn, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Brunn (Gemeinde Dobersberg), Katastralgemeinde von Dobersberg, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Brunn im Felde, Katastralgemeinde von Gedersdorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Brunn am Wald, Katastralgemeinde von Lichtenau im Waldviertel, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Brunn an der Erlauf, Ortschaft (Katastralgemeinde Brunn) von Pöchlarn, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Brunn (Gemeinde Pyhra), Ortschaft von Pyhra, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Brunn (Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land), Katastralgemeinde von Waidhofen an der Thaya-Land, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

 Brunn (Gemeinde Geretsberg), Ortschaft von Geretsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Brunn im Gries, Ortsteil von Neukirchen an der Enknach und Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Brunn (Gemeinde Schiedlberg), Ort bei Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Brunn (Gemeinde Fuschl am See), Ortsteil von Fuschl am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Brunn (Gemeinde Sankt Gilgen), Dorf bei Abersee bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Brunn (Gemeinde Seekirchen), Ortschaft von Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Brunn (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Brunn (Gemeinde Fehring), Ortschaft von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Brunn (Gemeinde Pölfing-Brunn), Katastralgemeinde von Pölfing-Brunn, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Brunn (Gemeinde Sankt Marein bei Graz), Ortsteil von Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Brunn (Gemeinde Sankt Michael), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Michael in Obersteiermark, Bezirk Leoben, Steiermark
 Brunn (Gemeinde Wildalpen), Ort bei Wildalpen, Steiermark

Exonyme und Historisches:
 Fontaine (Territoire de Belfort), Gemeinde in der Region Franche-Comté, Frankreich
 Bezrzecze, Dorf westlich von Stettin, Polen (ehemals Brunn (Westteil), Kreis Ueckermünde/Pommern)
 Szczecin-Bezrzecze, Ortschaft im Stadtteil Szczecin-Zachód, Polen (ehemals Brunn (Ostteil), Kreis Ueckermünde/Pommern)
 Studnice (Lodhéřov), Ortsteil von Lodhérov, Tschechien
 Studenec (Nicov), Ortsteil von Nicov, Tschechien
sowie:
 Schloss Brunn – diverse Schlösser und Burgen

Brunn ist der Name folgender Personen:
 Brunn (brandenburgisches Adelsgeschlecht), mittelmärkisches Uradelsgeschlecht
 Brunn (elsässisches Adelsgeschlecht), elsässisches niederadliges Geschlechts
 Brunn, 1835 nobilitiertes anhalt-köthensches Geschlecht
 Brunn, 1890 als „Edle von Brunn“ nobilitiertes österreichisches Geschlecht

Familienname:
 Adalbert von Brunn (1842–1907), preußischer Generalmajor

 Anke Brunn (* 1942), deutsche Volkswirtin und Politikerin (SPD)
 Balthasar von Brunn (1593–1643), märkischer Staatsmann
 Benjamin Brunn (* 1977), deutscher Produzent elektronischer Musik
 Bernd Brunn (* 1949), deutscher Jurist
 Bert Brunn (1923–1984), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Erhard Brunn (* 1956), deutscher Historiker
 Florian von Brunn (* 1969), deutscher Historiker und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Francis und Lottie Brunn, deutsche Jongleure
 Friedrich Brunn (Friedrich August Brunn; 1819–1895), deutscher Geistlicher, erster Pfarrer der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Zionsgemeinde in Steeden
 Fritz Brunn (1903–1955), österreichischer Schauspieler, Aufnahmeleiter, Produktionsleiter und Filmproduzent
 Gerhard Brunn (* 1939), deutscher Zeithistoriker
 Harold Brunn (1874–1951), amerikanischer Chirurg
 Heinrich Brunn (1822–1894), deutscher Archäologe
 Henry Brunn (1839–1925), deutsch-amerikanischer Unternehmer und Karosseriebauer (Brunn Carriage Manufacturing Company)
 Hermann Brunn (1862–1939), deutscher Mathematiker
 Hermann A. Brunn (1874–1941), deutsch-amerikanischer Unternehmer und Karosseriebauer Brunn & Company
 Hermann C. Brunn (1908–1989), US-amerikanischer Automobildesigner
 Johann Heinrich von Brunn (1908–1983), deutscher Unternehmer
 Johann II. von Brunn, Würzburger Bischof (1411–1440)
 Johann Wilhelm Brunn (1779–1869), anhaltinisch-köthenscher Obermedizinalrat und Leibarzt; 1835 nobilitiert
 Karl Brunn (1931–2004), deutscher Fußballspieler
 Klaus Brunn (* 1961), deutscher Autor
 Lamprecht von Brunn, Fürstbischof von Bamberg (1374–1398)
 Lucas Brunn († 1628), deutscher Mathematiker
 Rikard Brunn (1893–1939), schwedischer Gewichtheber
 Siegfried Brunn (* 1942), deutscher Automobilrennfahrer 
 Uwe Brunn (* 1967), deutscher Fußballtorhüter
 Walter von Brunn (1876–1952), deutscher Chirurg und Medizinhistoriker
 Walter Albert Leopold von Brunn (1914–1971), deutscher Medizinhistoriker
 Wilhelm Albert von Brunn (1911–1988), deutscher Prähistoriker und Archäologe

Brunn, Sonstiges:
 Holger Brunn, ehemaliger dänischer Automobilhersteller
 Brunn & Company, ehemaliger US-amerikanischer Karosseriehersteller
 Brunn Carriage Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Karosseriehersteller

Siehe auch:
 Brun
 Bruhn
 Brünn (Begriffsklärung)
 Prunn
 Brunnen (Begriffsklärung)